Sporniak peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
dans le powiat de Lublin
 Sporniak, un village dans la gmina de Konopnica 
 Sporniak, un village dans la gmina de Wojciechów